Мусса Думбія () — франкомовне африканське ім'я.

Відомі носії:

 Мусса Думбія — малійський футболіст
 Мусса Думбія — буркінійський футболіст